Dernbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Dernbach, Neuwied – kommun i Landkreis Neuwied i Rheinland-Pfalz, 
 Dernbach (Westerwald) – kommun i Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, 
 Dernbach, Südliche Weinstraße – kommun i Landkreis Südliche Weinstraße i Rheinland-Pfalz,